Спид-метал — многозначный термин:

 Спид-метал — один из жанров метала
 Speed Metal Symphony — дебютный студийный альбом группы неоклассического металла Cacophony